Skaba ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Skaba (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Toni Skaba (* 1932), deutscher Fußballspieler und -trainer